Botoncillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anacyclus clavatus;
 el nombre común de la planta Anacyclus radiatus;
 el nombre común de la planta Centaurea cyanus; o